Vinzaglio – stazione della metropolitana di Torino
 Corso Vinzaglio – viale alberato nel centro di Torino
 Strada Vinzaglio – via di Grosseto